Die Avon Championships of Philadelphia 1979 waren ein Tennisturnier der Damen in Philadelphia. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1979 und fand vom 5. bis 11. März 1979 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1979
Tennisturnier in Philadelphia